N2O
 Оксид азота (I)
 Игра N2O: Nitrous Oxide